Industrial metal sau Cyber metal este un subgen al muzicii heavy metal, derivat din Industrial dance, thrash metal și hardcore punk, utilizând riffuri de chitară repetitive de Heavy metal, sampling, linii de sintetizator sau sequencer, și vocal distorsionat. Ca fondatori ai industrial metal sunt considerate formațiile Ministry, Godflesh și KMFDM.

Vezi și
Listă de formații industrial metal
Heavy metal

Note

Bibliografie
 Alexander, Phil (1995). Alien Soundtracks! Kerrang!, 528, 52–53.
 Arnopp, Jason (1993). De-Construction! Kerrang!, 462, 41.
 Arnopp, Jason (1993). Industrial Metal: A User's Guide. Kerrang!, 462, 44.
 Barcinski, André (1992). Máquina Mortífera. Bizz, 79, 24–29.
 Blush, Steven (2001). American Hardcore: A Tribal History. Los Angeles, CA: Feral House.
 Chantler, Chris (2002). Splitting Heirs. Terrorizer, 96, 54–55.
 Collins, Karen (2005). Dead Channel Surfing: the Commonalities between Cyberpunk Literature and Industrial Music. Popular Music, 24(2), 165–178.
 Di Perna, Alan (1995). Jackhammer of the Gods. Guitar World, 15(6), 54–59, 61–62, 67, 69, 71.
 Di Perna, Alan (1995). White Zombie: Zombies Gave Me Lunch! Guitar World, 15(6), 33, 35–26, 38, 40, 46, 170, 172.
 Fergunson, Paul (1993). Terror Against Terror: Lustmord's Dancefloor Coup. Industrial Nation, 7, 53–7.
 Gill, Chris (1996). Swine Before Pearls: Wallowing In the Muck with Ministry's Al Jourgensen. Guitar Player, 30(3), 84–89.
 Gill, C., Rotondi, J. (1996). Heady Metal. Guitar Player, 30(3), 74–82.
 Gitter, Mike (1990). Ministry: Sole Survivors. Thrasher, January: 76–77, 100.
 Kaye, Don (1992). Flesh Eaters. Kerrang!, 388, 16–17.
 Martin, Jim (2004). Sadness Will Prevail. Terrorizer!, 123, 24–25.
 Mörat (1990). Flesh for Fantasy. Kerrang!, 320, 14–15.
 Mudrian, Albert (2004). Choosing Death: the Improbable History of Death Metal and Grindcore. Los Angeles, CA: Feral House.
 Paytress, Mark (1995). Industrial Music. Record Collector, 185, 92–99.
 Pettigrew, Jason (1991). Godflesh: the Power of Positive Paradoxes. Alternative Press, 5(36), 22–23.
 Pettigrew, Jason (1996). Watch Yourself and Watch What You Say. Alternative Press, 92, 44–51.
 Reynolds, Simon (20 august 1988). Detonation Angels. Melody Maker, pp. 28–30.
 Stud, B., Stud, T. (20 June 1987). Heaven Up Here. Melody Maker, pp. 26–27.
 The Ministry of Noise (1989). Modern Keyboard, March, 49–50.
 Thompson, Dave (1994). Industrial Revolution. Los Angeles, CA: Cleopatra.
 Vale, V., Juno, A. (1983). RE/Search #6-#7: Industrial Culture Handbook. San Francisco, CA: RE/SEARCH PUBLICATIONS.
 Wiederhorn, Jon (1994). Industrious Metal. Pulse, 64, 64.
 Yates, Catherine (2001). Souls of a New Machine. Kerrang!, 871, 18–20.

Metal (muzică)
Industrial metal
Subgenuri ale muzicii heavy metal